Серге́й Ви́кторович Давы́дов:
 Давыдов, Сергей Викторович (род. 1962) — российский политик, сити-менеджер Челябинска.
 Давыдов, Сергей Викторович (род. 1984) — украинский футболист.